В этой статье представлены подробности отборочного турнира чемпионата мира по футболу 1986 года в азиатской континентальной зоне (АФК). Обзор отборочного турнира представлен в статье Чемпионат мира по футболу 1986 (отборочный турнир).

28 стран АФК подали заявки на участие в чемпионате мира по футболу 1986 года. Однако, Тайвань был приписан к тихоокеанской континентальной зоне. Азиатская континентальная зона получила 2 (из 24) путёвки в финальный турнир.

27 стран были разделены на две зоны по географическому признаку. Зона A состояла из 13 стран (Западная Азия), а зона B - из 14 стран (Восточная Азия). Отборочный турнир в каждой зоне был сыгран в три этапа:
 Первый этап: Страны были разбиты на 4 группы по 3 или 4 команды в каждой. Команды играли каждая с каждой дома и в гостях. Победители группы выходил во второй этап.
 Второй этап: 4 страны в каждой зоне попарно в двух матчах (дома и в гостях) определяли участников финального этапа.
Финальный этап: 2 команды в каждой зоне в двух матчах (дома и в гостях) определяли обладателей путёвок.

Из-за войн, в которых участвовали их страны, Иран, Ирак и Ливан должны были играть все свои домашние матчи на выезде или на нейтральных полях.

Зона A

Первый этап

Группа 1 
 снялся.

 вышли во второй этап зоны A.

Группа 2 

 снялся после четырёх туров, все матчи с его участием аннулированы.

 вышел во второй этап зоны A.

Группа 3 

 вышла во второй этап зоны A.

Группа 4 
 отказался играть домашние матчи на нейтральном поле и был снят с отборочного турнира.

 вышел во второй этап зоны A.

Второй этап 

Счёт по сумме двух матчей был ничейным (4-4),  вышел в финальный этап зоны A, забив больше мячей в гостях.

 вышла в финальный этап зоны A по сумме двух матчей (2-1).

Финальный этап 

 получил путёвку, победив по сумме двух матчей (3-1).

Зона B

Первый этап

Группа 1 

 вышла во второй этап зоны B.

Группа 2 

 вышла во второй этап зоны B.

Группа 3 

Матчи между сборными Китая и Брунея были сыграны на нейтральных полях.

 вышел во второй этап зоны B.

Группа 4 

 вышла во второй этап зоны B.

Второй этап 

 вышла в финальный этап зоны B по сумме двух матчей (6-1).

 вышла в финальный этап зоны B по сумме двух матчей (5-1).

Финальный этап 

 получила путёвку, победив по сумме двух матчей (3-1).

См. также
Чемпионат мира по футболу 1986 (отборочный турнир)
Чемпионат мира по футболу 1986 (отборочный турнир, УЕФА)
Чемпионат мира по футболу 1986 (отборочный турнир, КОНМЕБОЛ)
Чемпионат мира по футболу 1986 (отборочный турнир, КОНКАКАФ)
Чемпионат мира по футболу 1986 (отборочный турнир, КАФ)
Чемпионат мира по футболу 1986 (отборочный турнир, ОФК)

Чемпионат мира по футболу 1986
1986